

Cinema
Wide Awake (filme) ou Olhos Abertos (br) — filme do diretor M. Night Shyamalan

Música 
Wide Awake (canção) — canção de Katy Perry, do álbum Teenage Dream: The Complete ConfectionWide Awake in America — EP da banda U2Wide Awake in Europe — EP da banda U2''

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema